gmina Jabłonna – gmina wiejska, powiat legionowski, województwo mazowieckie
 gmina Jabłonna – gmina wiejska, powiat lubelski, województwo lubelskie
 gmina Jabłonna Lacka – gmina wiejska, powiat sokołowski, województwo mazowieckie (daw. gmina Jabłonna)
 Gmina Jabłonna – dawna gmina wiejska w województwie poznańskim
również:
 gmina Jabłonna – dawna gmina wiejska, powiat wolsztyński, woj. poznańskie